Санта Круз дел Рио има више значења:

 Санта Круз дел Рио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Круз дел Рио (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Круз дел Рио, Рио де Окоте (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику